Steinway steht für:
 Steinway & Sons, amerikanisch-deutsche Klavierbaufirma

Personen:
 Charles Herman Steinway (1857–1919), Geschäftsmann und Klavierbauer (Enkelsohn von Heinrich Steinweg)
 Heinrich Steinweg (1797–1871), auch Henry E. Steinway, deutsch-amerikanischer Klavierbauer, Gründer von Steinway & Sons
 Henry Ziegler Steinway (1915–2008), Geschäftsmann und Klavierbauer (Urenkel von Heinrich Steinweg)
 Theodore Steinway (1825–1889), deutscher Klavierbauer und Philatelist (Sohn von Heinrich Steinweg)
 Theodore E. Steinway (1883–1957), Philatelist (Sohn von William Steinway)
 William Steinway (1835–1896), deutsch-amerikanischer Geschäftsmann und Klavierbauer (Sohn von Heinrich Steinweg)

Siehe auch:
 Steinweg (Begriffsklärung)
 Steinway Hall
 Steinway-Haus
 Steinway-Tunnel